«Три дня на побег» () — американский художественный фильм-триллер 2010 года режиссёра Пола Хаггиса с Расселом Кроу и Элизабет Бэнкс в главных ролях. Ремейк французской картины «Для неё» (Pour elle), вышедшей в конце декабря 2008 года и номинированной на премию «Сезар».

Сюжет 
Жизнь Джона (Рассел Кроу) была прекрасной, пока его жену Лару (Элизабет Бэнкс) не обвинили в убийстве начальницы. Пока она сидит в тюрьме, Джон пытается всячески доказать её невиновность.

Но когда все законные способы освободить любимую исчерпаны, единственное, что ему остаётся — разработать дерзкий план побега. Для этого он встречается с неким Дэймоном (Лиам Нисон), на счету которого семь побегов из тюрем. Дэймон посвящает Джона в правила, по которым ему предстоит играть при вызволении супруги. Джон начинает готовиться. Разрабатывает план. И когда до осуществления задуманного остаётся всего две недели, суд постановляет перевести Лару в другую тюрьму для исполнения вынесенного ей пожизненного заключения. До перевода всего три дня. За это время Джону законным способом не достать денег, которых хватит на 5-6 лет жизни в бегах. Приходится прибегать к жестким мерам: Джон грабит наркоторговцев, при этом в перестрелке между собой несколько из них погибают. С этого момента по следу Джона идут полицейские детективы, — те же, которые расследовали дело его жены. Кроме них, ситуацию осложняет тот факт, что в тщательно разработанном Джоном плане появляются непродуманные моменты. Приходится импровизировать. Джону удаётся хитростью обойти и полицейские кордоны, и досмотр самолёта. С женой и сыном они прилетают в Венесуэлу и останавливаются в гостинице.

В ролях 
 Рассел Кроу — Джон
 Элизабет Бэнкс — Лара
 Лиам Нисон — Деймон
 Брайан Деннехи — Джордж Бреннан
 Оливия Уайлд — Николь
 Дэниел Стерн — Мейер Фиск
 Джейсон Бех — Детектив Квин
 Аиша Хиндс — Детектив Каллеро
 Тай Симпкинс — Люк
 Ленни Джеймс — Лейтенант Нэблси
 Аллан Стил — Сержант Хэррис
 Дерек Сесил — Доктор Бекси

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 51 % на основе 163 рецензий со средним баллом 5,9 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 52 из 100 на основе 36 рецензий критиков, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

Примечания

Ссылки 

 
 Дублированный трейлер

Рецензии
 
 
 
 

Детективные фильмы США
Побег из тюрьмы в искусстве
Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы-ремейки США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2010 года